Le Prix du danger est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Prix du danger, nouvelle écrite par Robert Sheckley, parue en 1958
 Le Prix du danger, recueil français de nouvelles de Robert Sheckley (le titre du recueil évoque la « nouvelle-phare » du recueil)
 Le Prix du danger, adaptation cinématographique de la nouvelle, film franco-yougoslave par Yves Boisset, sorti en 1983